David Beckham – piłkarz angielski, mąż Victorii Beckham
 Victoria Beckham – projektantka mody, piosenkarka, członkini Spice Girls, żona Davida Beckhama

Zobacz też:
 Podkręć jak Beckham – film komediowy